Bjarne Jensen er navnet på flere personer:

 Bjarne Jensen (fodboldspiller, født 1959) – dansk fodboldspiller fra Brøndby IF
 Bjarne Jensen (fodboldspiller, født 1944) – dansk fodboldspiller fra AGF og FC Groningen, og senere træner for bl.a Silkeborg IF
 Bjarne Jensen (analytiker) (født 1945) – dansk finansanalytiker

Se også 
 Bjarne Henning-Jensen (1908-1995) - dansk filminstruktør